

Cinema 
Night Hunter – film del 1996 diretto da Rick Jacobson
Night Hunter – film del 2018 diretto da David Raymond

Altro 
Night Hunter – videogioco del 1988
Night Hunter – brano musicale degli Air del 2009